Долін —- російське і єврейське прізвище, жіноча форма — Доліна. Відомі персоналії:
 Долін Антон Володимирович — російський журналіст, кінокритик.
 Долін Володимир Гдаліч, Володи́мир Гда́ліч До́лін (9 січня 1932 село Торків, Тульчинський район, Вінницька область, УРСР — 25 лютого 2004 Київ, Україна) — відомий український ентомолог, спеціаліст із жуків-коваликів, палеонтолог. Член-кореспондент НАН України.
 Долін Борис Генріхович, Бори́с Ге́нріхович До́лін (2 серпня 1903, Суми, Російська імперія — 21 листопада 1976, Москва, Російська РФСР) — радянський режисер та сценарист, педагог.
 Василь Придатко-Долін, Василь Придатко (Придатко-Долін Василь Іванович) — український зоолог, еколог, митець.

 Доліна Вероніка Аркадіївна — російська поетеса, бард.
 Доліна Лариса Олександрівна — радянська і російська естрадна і джазова співачка.
 Доліна Марія Іванівна (1922—2010) — радянська льотчиця, Герой Радянського Союзу (1945).

російські прізвища
єврейські прізвища